Евгений Павлович Лазебин (род. 24 мая 1955, село Топчиха, Алтайский край) — российский военный деятель, генерал-полковник милиции (6 ноября 2008 года), .

Биография 
Евгений Павлович Лазебин родился 24 мая 1955 года в селе Топчиха Алтайского края.

Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище (1976 год выпуска), Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Командовал мотострелковыми взводом, ротой, батальоном, полком, Ельнинской и Таманской гвардейскими мотострелковыми дивизиями Московского военного округа, был начальником штаба — первым заместителем командира армейского корпуса Сибирского военного округа.

С 2002 года Лазебин Е. П. служил во внутренних войсках МВД РФ и исполнял обязанности заместителя главнокомандующего внутренними войсками — начальника Управления боевой подготовки Главного командования внутренних войск МВД России.

С 27 июля 2005 по 30 июня 2006 года Лазебин Е. П. командовал объединённой группировкой Федеральных Сил на Северном Кавказе, а 20 декабря 2006 года был назначен на должность заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени с изображением мечей;
 Орден «За военные заслуги»;
 Медали;
 Орден Кадырова (2010).

Примечания

Ссылки 
 Евгений Павлович Лазебин на сайте ВВ МВД РФ
 Евгений Павлович Лазебин на неофициальном сайте выпускников Омского ВОКУ имени М. В. Фрунзе

Выпускники Омского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Генерал-полковники милиции (Российская Федерация)